Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Dominique Van Roost.

Sandrine Testud ha battuto in finale 7–5, 6–3  Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (finale)
  Jana Novotná (secondo turno)
  Arantxa Sánchez-Vicario (semifinali)

 Venus Williams (secondo turno) 
 Conchita Martínez (secondo turno) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1998